Adrian Valent (XVI secolo-...) – organista e compositore francese
 Dacia Valent (1963-2015) – politica italiana
 Dmitry Valent (1988) – kickboxer e thaiboxer bielorusso
 Géjza Valent (1953) – ex discobolo cecoslovacco
 Italo Valent (1944-2003) – filosofo italiano
 Michal Valent (1986) – hockeista su ghiaccio slovacco
 Roman Valent (1983) – tennista svizzero